

Personnalités 

 Gabriel Sarkisyan ou Sargissian (né en 1983), joueur d'échecs arménien, grand maître international ;
 Rosa Sarkisyan (née en 1987), directrice de théâtre et metteuse en scène ukrainienne ;
 Serge Sarkisyan ou Sarkissian (né en 1954), homme d'État arménien, tour à tour Premier ministre et président de la République ;
 Vazgen Sarkisyan ou Sargsian (1959-1999), homme d'État arménien, Premier ministre en 1999.

Voir aussi